Leszno (gromada w powiecie pruszkowskim)
 Leszno (gromada w powiecie przasnyskim)

także:
 Leszno Górne (gromada) (powiat szprotawski)